Die Bekehrung des Ferdys Pistora – film tv del 1958 diretto da Rainer Wolffhardt
Die Bekehrung des Ferdys Pistora –  film tv del 1964 diretto da Rolf Kutschera